

Nom de famille 

 Antonio Talbot (1900-1980), personnalité politique canadienne ;
 Billy Talbot (né en 1943), musicien américain, bassiste du groupe de rock Crazy Horse ;
 Brodie Talbot (né en 1989), coureur cycliste australien ;
 Cameron Talbot, (né en 1987), gardien de but de hockey sur glace canadien ;
 
 Connie Talbot (née en 2000), chanteuse britannique ;
 Constance Fox Talbot (1811-1880), pionnière de la photographie ;
 Denis Talbot (1959-), animateur de télévision québécois ;
 Emily Fairbanks Talbot (1834-1900), philanthrope américaine ;
 Eugène Talbot (1814-1894), historien et traducteur du latin français ;
 Ian Talbot (né en 1997), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Jean Talbot (1920-1996), chimiste français ;
 Jean-Pierre Talbot (né en 1943), comédien belge incarnant Tintin au cinéma ;
  
 Joseph C. Talbot (1816-1883), évêque épiscopalien américain ;
 Joseph E. Talbot (1901-1966), représentant américain du Connecticut ;
  ;
 Josie Talbot (née en 1996), coureuse cycliste australienne ;
 Marie Talbot, née Jeanne Brûlé (1814-1874), céramiste française ;
 Marion Talbot (1858-1948), universitaire américaine ;
 Matt Talbot (1856-1925), ouvrier, vénérable catholique, patron des alcooliques ;
 Maxime Talbot (né en 1984), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Michael Talbot (1943–) musicologue britannique ;
 Michael Talbot (1953-1992), écrivain américain ;
 Mick Talbot (1958-), claviériste et auteur-compositeur-interprète britannique ;
 Nita Talbot (1930-), actrice américaine ;
 Onésiphore-Ernest Talbot (1854-1934), député fédéral de Bellechasse au Québec ;
 Percy Amaury Talbot (1877-1945), anthropologue britannique ;
 Philippe Talbot (né en 1979), ténor français ;
 Richard Talbot de Tyrconnel (1630–1691), comte, puis duc de Tyrconnel, gentilhomme irlandais ;
 Stephanie Talbot (1994-), joueuse australienne de basket-ball ;
 William Henry Fox Talbot (1800-1877), pionnier de la photographie ;

personnage de fiction
 David Talbot, vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice et apparaissant dans sa série Chroniques des vampires.

Pseudonyme 

 Denis-Stanislas Montalant (1824-1904), acteur français.

Toponyme 

 Talbot, une ville canadienne de l'Ontario ;
 Talbot, un cratère météoritique sur la face visible de la Lune ;
 Talbot, une rivière de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Talbot Road, une rue de Londres ;
 Boulevard Talbot, une route québécoise dans le Parc des Laurentides ;
  ;
 .

Autres 
Talbot peut aussi désigner :
 Talbot, un jeu vidéo édité en 1982 sur borne d'arcade ;
 Talbot, un ancien constructeur automobile européen ;
Talbot Equipement entreprise quebecoise centenaire spécialisée dans la fourniture d'equipement BTP(Construction-Demolition)
 Talbot, un croiseur britannique construit en 1895 ;
 Talbot, une race de chien ;
 (3151) Talbot, un astéroïde ;
 Waggonfabrik Talbot, un ancien constructeur ferroviaire allemand ;
 Château Talbot, un grand cru classé du Bordelais.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand